

Patronyme 

 Jacopo Sarno (né en 1989), musicien et chanteur italien ;
 John E. Sarno (1923-2017), professeur de médecine américain ;
 Joseph W. Sarno (1921-2010), réalisateur et scénariste américain.

Toponymes 

 Sarno, ville italienne de la province de Salerne dans la région de Campanie en Italie
 Cathédrale de Sarno, église catholique romaine de Sarno, en Italie.

Voir aussi